Feierabend (německy „padla“, původně „předvečer“) je německé příjmení, které náleží více známým osobnostem:

 Bohuslav Feierabend (1895–1933) – český sérolog a imunolog
 Denise Feierabend (* 1989) – švýcarská reprezentantka v alpském lyžování
 Fritz Feierabend (1908–1978) – švýcarský reprezentant v jízdě na bobech
 Hermann Feierabend (1928–1995) – německo-švýcarský malíř a grafik
 Ladislav Karel Feierabend (1891–1969) – český národohospodář a prvorepublikový ministr   
 Ivo Karel Feierabend (* 1927) – americký politolog českého původu

Související články 
 Padla

Německá příjmení